Polis – forma państwa w starożytnej Grecji
 Polis – miasto w Republice Cypryjskiej
 Polis – gwiazda w gwiazdozbiorze Strzelca